Єлизавета-Шарлотта Пфальцська (1597–1660)
Єлизавета-Шарлотта Пфальцська (1652–1722) — Лізелотта з Пфальца